A 2002. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női mogul versenyszámát február 9-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Kari Traa nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A selejtezőből az első 16 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás helyezés alapján

Selejtező

Döntő

Források 

Síakrobatika a 2002. évi téli olimpiai játékokon